Gloet kan syfta på:
Gloet (fi. Kluuvi) är en stadsdel i Estnäs distrikt i Helsingfors stad. 
Gloet (sjö i Finland), sjö i Nyland, 
Gloet (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Gloet (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,